Binsbergen oder van Binsbergen ist der Familienname folgender Personen:

 Corrie van Binsbergen (* 1957), niederländische Gitarristin und Komponistin
 Marion Philippine van Binsbergen, Geburtsname von Marion Pritchard (1920–2016), niederländische Psychoanalytikerin und Gerechte unter den Völkern